Adolar steht für:
 Adalar († um 754), fränkischer Heiliger
 Name einer Opernfigur, siehe Euryanthe
 Name einer Zeichentrickfigur, siehe Adolars phantastische Abenteuer
 Adolar (Band), deutsche Rockband
 Der verjüngte Adolar, deutscher Film von 1931
 Zeche Vereinigte Adolar, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Sprockhövel